L'edizione 2003-2004 della Türkiye 1.Lig è stata la 46ª edizione della massima divisione turca e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Zafer Biryol (Konyaspor), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 2003-2004.
 Bursaspor, Adanaspor e Elazığspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Voci correlate 
Türkiye Kupası 2003-2004

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato turco di calcio